Giovanni Moncada Alagona – nobile, politico e militare italiano
 Guglielmo Raimondo II Moncada Alagona – nobile e militare italiano
 Matteo II Moncada Alagona – nobile, politico e militare italiano